Pindorama is de naam van Brazilië in het Klassiek Tupi (en thans in nog in het Guaraní). Tegenwoordig kan het verwijzen naar
 Pindorama (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Pindorama (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Pindorama (Belo Horizonte), een wijk van Belo Horizonte in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pindorama (Goiânia), een wijk van Goiânia in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Pindorama (Jaguarão), een wijk van Jaguarão in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul